Sudmerberg ist der Name von geographischen Objekten im Landkreis Goslar, Niedersachsen:
 Sudmerberg (Berg), Berg bei Goslar im Harzvorland
 Sudmerberg (Goslar), Stadtteil von Goslar